Jeriquara kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jeriquara (ort), São Paulo, 
 Jeriquara (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar